Альгуасиль () — испанская фамилия арабского происхождения.

Известные носители:
 Альгуасиль, Иманоль (род. 1971) — испанский футболист и тренер.
 Бесерра Альгуасиль, Исаак (род. 1988) — испанский футбольный вратарь.
 Лосада Альгуасиль, Альберто (род. 1982) — испанский профессиональный шоссейный велогонщик.

См. также 
 альгвасил